Hlyboka (ukrainisch ; russische Entsprechung Hlybokaja/Глыбокая) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Hlyboka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Hlyboka
 Hlyboka (Kolomyja), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja
 Hlyboka (Sambir), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir

Bis 2018 trug auch das Dorf Hlyboke, Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, diesen Namen.